

События 
 Аббасидский халиф аль-Мамун отправился из Мерва на подавление мятежа в Багдаде. Он прекратил политику заигрывания с Алидами. Али ибн Муса умер в дороге.
 В пригородах Кордовы вспыхнул бунт против эмира. После его подавления многие из мятежников были казнены, другие бежали в Толедо и Феса.
 Вспыхнуло восстание в Бретани, где бретонцы избрали себе короля Морвана. Людовик Благочестивый повёл туда войска, которые убили Морвана и подавили мятеж.

Скончались 
 Феофан Исповедник
 17 апреля — Бернард I, король Италии
 ан-Надр ибн Шумайл — арабский лингвист, литератор, философ и астроном.

См. также